Гякова — фамилия. Известные носители:
 Гякова, Акил (1996) — косовский дзюдоист.
 Гякова, Нора (1992) — косовская дзюдоистка.